V—платформа — название, которое носили две автомобильные платформы корпорации General Motors. Исторически первая из них была заднеприводной и в дальнейшем в англоязычной литературе, во избежание путаницы, получила приставку RWD (Rear Wheel Drive). Более поздняя платформа, соответственно, маркируется как FWD.

GM V (1966) 
Первоначально имя V-body (английское название) получила платформа General Motors с заднеприводной компоновкой, разработанная в 1960-х годах его европейским подразделением Opel. Дебютировала в 1966 году на Opel Rekord C. Одна из наиболее долгоживущих платформ: последние европейские конвейеры были остановлены в 2003 году, а австралийское производство последнего представителя этого семейства, универсала Holden Commodore (VZ), было прекращено в сентябре 2007 года.

Модели на этой платформе, как правило, обозначены буквой «V» на четвёртой позиции своего VIN-кода.

Автомобили на базе V-платформы (1966):

 Buick
 Buick Royaum
 Buick XP2000 (концепт-кар)
 Daewoo
 Daewoo Prince
 Daewoo Royale
 Daewoo Statesman
 Cadillac
 Cadillac Catera

 Chevrolet
 Chevrolet Caprice
 Chevrolet Commodore
 Chevrolet Iran
 Chevrolet Lumina / Lumina SS / Lumina Ute
 Chevrolet Omega
 Chevrolet Opala / Chevrolet Comodoro
 Chevrolet Senator

 Holden
 Holden Commodore / Holden Calais / Holden Berlina (первое, второе и третье поколения)
 Holden Caprice
 Holden Monaro
 Holden Statesman
 Holden Ute
 Lotus
 Lotus Carlton
 Lotus Omega
 Opel
 Opel Commodore (A, B, C)
 Opel Monza
 Opel Omega (A, B)
 Opel Rekord (C, D, E) / Opel Ranger
 Opel Senator (A, B)

 Pontiac
 Pontiac GTO
 Vauxhall
 Vauxhall Carlton
 Vauxhall Monaro
 Vauxhall Omega
 Vauxhall Royale
 Vauxhall Royale Coupe
 Vauxhall Senator
 Vauxhall Viceroy

GM V (1986) 

GM V platform (FWD) — переднеприводная платформа корпорации GM, дебютировавшая в 1986 году (модельный год 1987). Несмотря на то, что имя было позаимствовано у более старой опелевской платформы 1966 года, ничего общего с ней она не имеет. Фактически она представляла собой немного укороченный вариант платформы E и была разработана специально для флагмана марки, роскошного двухместного родстера Allante, выпускавшегося с 1986 по 1993 год.

Примечательно, что кузов был разработан в итальянском кузовном ателье Pininfarina и производился там же. Сборочная линия автомобиля находилась в Детройте, куда кузова доставлялись самолётами.

Автомобили на базе V-платформы (1987):
 Cadillac
 Cadillac Allante

Примечания

Ссылки 

General Motors
Автомобильные платформы